Мокрая Бугурна — село, административный центр Мокробугурнинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на левом берегу реки Бугурна на расстоянии примерно 17 километров на север по прямой от районного центра села Большое Нагаткино.

История
Основано в конце XVIII века помещицей Секиотовой. В 1874 году деревня стала селом после постройки деревянной Троицкой церкви. В 1904 построена новая Богородская церковь. В 1913 в селе было 266 дворов и 1708 жителей, преимущественно русских. В поздний советский период работал колхоз «Победа».  Ранее работали колхозы «Великий перелом», им.Ворошилова и «40 лет Октября».

Население
Население составляло 529 человек в 2002 году (татары 44%, чуваши 30%), 563 по переписи 2010 года.

Известные жители 

 Сурков, Григорий Николаевич - Герой Советского Союза, пред. колхоза.

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района